Dima steht für:

 Dima (Bizkaia), spanische Gemeinde in der baskischen Provinz Bizkaia
 Spitzname und Kanalname des YouTubers Dimitri Koslowski (* 1986), siehe DieAussenseiter
 ein Pseudonym von Vitalic (* 1976), französischer Technomusiker

Dima ist der Familienname folgender Personen:
 Dragoș Dima (* 1992), rumänischer Tennisspieler
 George Dima (1847–1925), rumänischer Komponist
 Henriette Dima (1873–nach 1916), rumänisch-deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Dimas